Il singolare del torneo di tennis La Costa WCT 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Marty Riessen 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Björn Borg (semifinali)

  Raúl Ramírez (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

La Costa Open 1977